Гуцульщина — український етнокультурний регіон, край українських верховинців — гуцулів, розташований у Західній Україні.
 «Гуцульщина» — природоохоронна територія в Івано-Франківській області, національний парк.
 «Гуцульщина» — природоохоронна територія в Івано-Франківській області, регіональний ландшафтний парк.
 «Гуцульщина» — туристична база в місті Яремче Івано-Франківської області.
 «Гуцульщина» — фірмовий пасажирський поїзд сполученням Київ — Рахів.